Cabral puede referirse a:

Topónimos

 Cabral (Barahona), un municipio de la provincia Barahona en la República Dominicana;
 Cabral (Thomonde), 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Thomonde.
 Cabral (Vigo), una parroquia de la ciudad de Vigo, en la provincia de Pontevedra en la comunidad autónoma de Galicia, España.

Personas

Antonio Cabral de Melo (1646-c.1717), terrateniente español y capitán de milicias provinciales.
Elemo Cabral (1887-1969), escritor y activista uruguayo por los derechos de los afrodescendientes.
Gustavo Daniel Cabral (1985-), un futbolista argentino.
Jovane Cabral (1998-), futbolista caboverdiano.
Juan Bautista Cabral (1789-1813), soldado argentino, quien salvó al general San Martín durante la batalla de San Lorenzo.
Juan Bautista Vicini Cabral (1924-2015),  empresario ítalo-dominicano.
Julio Molina Cabral (1916-1992), cantante y músico folklórico, actor, artista plástico y arquitecto argentino.
Maria Albertina Cabral, deportista portuguesa que compitió en atletismo adaptado.
Pedro Álvares Cabral, navegante portugués, considerado el descubridor de Brasil.
Sheeri Cabral (1978), colaboradora de la comunidad MySQL.
Walter Cabral (1995-), baloncestista hispano-ecuatoguineano

Varios

Cabral (1865), fue un navío acorazado de la Armada del Imperio del Brasil que sirvió en la guerra de la Triple Alianza.